Ledizione 1930-31 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Újpest, che conquistò il suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Jenő Vincze del Bocskay con 20 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 Újpest campione d'Ungheria 1930-31.
Hungária FC e  Bocskai SC  ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1931.
 Bástya FC e Pécs-Baranya retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Squadra campione

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1930
Calcio nel 1931
Campionato ungherese di calcio